Regent (bestuurder)
 Regentschap (Indonesië)